13-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 26 апреля по 2 ноября 2003. Чемпионат состоял из двух стадий: основной и финальной. Путёвки в Первую лигу завоевали «Барановичи» и несвижский «Верас».

Итоговая таблица

После основной стадии

После финального раунда

См. также 
 Высшая лига 2003
 Первая лига 2003

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Белоруссии в 2003 году
Вторая лига Белоруссии по футболу